Esta é uma lista de ilhas do Estado do Rio de Janeiro:

Ilhas costeiras ou oceânicas

Niterói 
 Ilha da Boa Viagem
 Ilha do Caju
 Ilha da Conceição
 Ilha de Mocanguê
 Ilha do Veado
 Ilha do Viana

São Gonçalo 
 Ilha das Flores
 Ilha do Sol

Rio de Janeiro 
 Ilha d'Água
 Ilha do Bom Jesus da Coluna
 Ilha do Boqueirão
 Ilha do Brocoió
 Ilhas Cagarras
 Ilha da Caqueirada
 Ilha das Cobras
 Ilha de Cotunduba
 Ilha das Enxadas
 Ilha Fiscal
 Ilha do Governador
 Ilha da Laje
 Ilha de Paquetá
 Ilha do Pinheiro
 Ilha do Piraquê
 Ilha da Pombeba
 Ilha Rasa
 Ilha do Rijo
 Ilha de Villegagnon

Mangaratiba 
 Ilha Guaíba
 Ilha de Itacuruçá

Angra dos Reis 

 Ilha do Abraão
 Ilha do Aleijado
 Ilha do Algodão
 Ilha do Algodão
 Ilha do Almeida
 Ilha do Amola
 Ilha Araçatiba de Dentro
 Ilha Araçatiba de Fora
 Ilha da Armação
 Ilha da Aroeira
 Ilha do Arroz
 Ilha do Aterrado
 Ilha da Barra
 Ilha dos Bois
 Ilha do Bonfim
 Ilha do Bonfim
 Ilha do Boqueirão
 Ilhas Botinas
 Ilha do Brandão
 Ilha dos Búzios Grande
 Ilha dos Búzios Pequena
 Ilha do Cabrito
 Ilha da Caieira
 Ilha do Calombo
 Ilha do Capítulo
 Ilha Capivari
 Ilhas Cataguas
 Ilhas Catitas
 Ilha do Cavaco
 Ilha do Cavaquinho
 Ilha da Cavala
 Ilha das Cobras
 Ilha Comprida
 Ilha Comprida (Freguesia)
 Ilha Comprida do Boqueirão
 Ilha do Coqueiro
 Ilha dos Coqueiros
 Ilha Cunhambebe Grande
 Ilha Cunhambebe Mirim
 Ilha Duas Irmãs Maior
 Ilha Duas Irmãs Menor
 Ilha das Flechas
 Ilha Grande
 Ilha Guaxuma
 Ilha do Guriri
 Ilha Imboassica
 Ilha da Itanhanga
 Ilha Itaquatiba
 Ilha do Japão
 Ilha de Japariz
 Ilha da Jipoia
 Ilha do Jorge
 Ilha do Jorge Grego
 Ilha do José André
 Ilha Josefa
 Ilha da Longa
 Ilha dos Macacos
 Ilha do Macedo
 Ilha do Maia
 Ilha do Mana
 Ilha do Major
 Ilha do Meio
 Ilha dos Meros
 Ilha dos Meros
 Ilha do Mingu
 Ilha dos Morcegos
 Ilha da Murta
 Ilha das Palmas
 Ilha das Palmeiras
 Ilha do Papagaio
 Ilha de Paquetá
 Ilha dos Pasto
 Ilha do Pau a Pino
 Ilha Pequena
 Ilha do Peregrino
 Ilha da Pimenta
 Ilha do Pingo D'água
 Ilha do Pinto
 Ilha das Pombas
 Ilha dos Porcos
 Ilha dos Porcos Grande
 Ilha dos Porcos Pequena
 Ilha Queimada Grande
 Ilha Queimada Pequena
 Ilha Redonda (Café)
 Ilha Redonda (Freguesia)
 Ilha Redonda (próxima à ilha do Cavaquinho)
 Ilha Redonda (próxima à ilha Josefa)
 Ilha Redonda (próximo à ilha São João)
 Ilha do Sabacu
 Ilha do Sabacuzinho
 Ilha da Samambaia
 Ilha do Sandri
 Ilha de São João
 Ilha Saracura
 Ilha Sundara
 Ilha Tucum
 Ilha Tucum de Dentro
 Ilhas Zatim
 Ilhote do Maia
 Ilhote dos Porcos

Paraty 

 Ilha do Algodão
 Ilha Araçatiba
 Ilha Araraquara
 Ilha Araraquarinha
 Ilha do Araújo
 Ilha da Bexiga
 Ilha do Breu
 Ilha das Cabras
 Ilha do Cachorro
 Ilha Cairuçu das Pedras
 Ilha do Caroço
 Ilha do Catimbau
 Ilha do Cedro
 Ilha dos Cocos
 Ilha Comprida
 Ilha Comprida
 Ilha da Cutia
 Ilha Deserta
 Ilha Duas Irmãs
 Ilha dos Ganchos
 Ilha Grande
 Ilha Itacá
 Ilha Itaoca
 Ilha do Itú
 Ilha Jurubaíba
 Ilha das Laranjeiras
 Ilha Maçarico
 Ilha Malvão
 Ilha dos Mantimentos
 Ilha dos Meros
 Ilha dos Micos
 Ilha das Palmas
 Ilha Pelada Pequena
 Ilha do Pelado Grande
 Ilha Pequena
 Ilha da Pescaria
 Ilha do Pico
 Ilha dos Pombos
 Ilha Rapada
 Ilha Rasa
 Ilha dos Ratos
 Ilha Redonda
 Ilha do Sapê ou Sapeca
 Ilha Sernambi
 Ilha Sururú
 Ilha Tanhangá
 Ilha da Trindade
 Ilha do Ventura
 Ilhota Grande
 Ilhota dos Meros
 Ilhota Pequena
 Lajinha

Ilhas fluviais

São Francisco de Itabapoana 
Ilha da Convivência
Ilha das Cobras
Ilha da Criminosa
Ilha do Lima
Ilha do Pessanha
Ilha Santo Antônio

São João da Barra 
Ilha do Graça
Ilha das Cabritas
Ilha Tocos
Ilha do Jair

Volta Redonda 
 Ilha Esfinge
 Ilha das Frutas
 Ilha Pequena
 Ilha São João

Rio de Janeiro